Take Me Somewhere Nice steht für:

 Take Me Somewhere Nice, ein Film von Ena Sendijarevic aus dem Jahr 2019
 Take Me Somewhere Nice (Lied), ein Lied von Mogwai auf dem Album Rock Action